Buchholzer Bach ist ein Gewässername:

 Buchholzer Bach (Alf), linker Zufluss der Alf nach Strohn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Buchholzer Bach oder Burgseifen (Brodenbach), linker Zufluss des Brodenbachs bei Buchholz, Stadt Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Buchholzer Bach oder Liesbach, linker Zufluss des Hanfbachs bei Buchholz, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Buchholzbach